Guillory est un patronyme porté notamment par :

 Bennet Guillory (1949-), acteur américain ;
 Ida Guillory (1929-),  accordéoniste de zydeco américaine ;
 Rob Guillory (1982-), auteur de bande dessinée américain ;
 Sienna Guillory (1975-), actrice anglaise.

Homonymie de patronyme